Didiscus incisus är en flockblommig växtart som beskrevs av William Jackson Hooker. Didiscus incisus ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
incisus